Эта статья содержит информацию о групповом этапе Кубка УЕФА 2008/09.

В групповом этапе участвовали 40 клубов-победителей первого раунда. Клубы были разделены на 8 групп по 5 команд в каждой. Команды, занявшие в группе первые три места, проходили в плей-офф.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Кубка УЕФА прошла 7 октября 2008 года в Ньоне. Перед жеребьёвкой 40 команд были разбиты на 5 корзин в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 5 команд — по 1 команде из каждой корзины.

География группового этапа 
В групповом этапе Кубка УЕФА 2008/09 представлены национальные лиги следующих стран:
 Нидерланды, Германия — по 5 команд,
 Испания, Англия — по 4,
 Италия, Франция — по 3,
 Бельгия, Португалия, Россия — по 2,
 Греция, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Польша, Сербия — по 1.

Группы 

Время начала матчей указано центральноевропейское

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Групповой этап